Partizan poate fi:

 Partizan, membrul unei forțe armate neregulate
 Partizan, formație muzicală din România
 FK Partizan, club de fotbal din Belgrad, Serbia
 Partizanul Petroșani, club român de fotbal
 Partizanul București, club român de fotbal
 Fabrica "Partizanul", fabrică de pielărie și încălțăminte din Bacău (fostele întreprinderi “Filderman”, naționalizate)
 Partizani, sat în județul Tulcea, România

Vezi și 
 Partizanii sovietici
 Partizanii iugoslavi
 Partizánske, oraș din Slovacia